Michapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Michapa, Veracruz, ort, 
 Michapa, Guerrero, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar